Hodošan (mađarski Hodosány) je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Donji Kraljevec, Međimurska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 1311 stanovnika te 399 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Međimurskoj županiji